La rosée est le résultat de la condensation de l'eau contenue dans l'air. Elle apparaît sous forme de gouttelettes et se dépose le soir et le matin sur les végétaux et autres corps exposés à l'air libre.
 Le point de rosée ou température de rosée est une donnée météorologique calculée à partir de la pression et la température.
 Rosée du matin est un personnage de la bande dessinée Yoko Tsuno.
 Jean-Gaspard de La Rosée (1710-1795) était un général bavarois.
 Tonia Marie Rosée est une actrice américaine.

Toponyme 
 Rosée est une section de la commune belge de Florennes, située en Région wallonne dans la province de Namur.
 La Grotte de Rosée est située à Engihoul, commune d'Engis en Belgique; elle est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis le  et contient un important gisement paléontologique avec des fossiles de la fin du Pléistocène.
 La péninsule de Pointe Rosée, un site à Terre-Neuve au Canada, site de vestige vikings. Il s'agirait du second site viking découvert en Amérique après celui de l'Anse aux Meadows.

Notes et références